De Football League Cup 2015/16, ook bekend als de Capital One Cup  door de sponsorovereenkomst met Capital One, is de 56ste editie van de League Cup. De winnaar plaatst zich voor de derde kwalificatieronde van de UEFA Europa League 2016/17. De titelhouder is Chelsea, die Tottenham Hotspur versloeg in de vorige editie van de League Cup. In totaal deden 92 clubteams mee aan het toernooi.

Kalender

Eerste ronde 
De loting voor de eerste ronde vond plaats in juni 2015. De wedstrijden werden gespeeld op 11, 12 en 13 augustus 2015.

Tweede ronde 
De 36 winnaars van de eerste ronde worden vergezeld door 13 teams uit de Premier League. De overige 7 teams uit de Premier League die uitkomen in de UEFA Champions League of Europa League stromen pas in de derde ronde in.

Derde ronde
De zeven Premier League teams die uitkomen in de Europese club competities (UEFA Champions League of Europa League) stromen deze ronde in. Zij werden vergezeld door de winnaars uit de tweede ronde.

Vierde ronde

Vijfde ronde

Halve finale
De loting voor de halve finales vond plaats op 2 december 2015 De heenwedstrijden werden gespeeld op 5 en 6 januari 2016 en de returns op 26 en 27 januari 2015.

Heenwedstrijd

Return

Finale

Zie ook
 FA Cup 2015/16

2016
Bekervoetbal 2015/16